JMS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipal di Jamestown, Jamestown (Dakota del Nord), Stati Uniti d'America
 JMS – Java Message Service
 JMS – Joeseph Mazza Software